L'hydroélectricité en Roumanie est la deuxième plus importante source de production d'électricité en Roumanie, après les combustibles fossiles. La puissance installé de 6 GW mais 9 GW additionnels pourraient être construit.

Voir aussi 

 Énergie en Roumanie
 Géothermie en Roumanie
 Énergie éolienne en Roumanie
 Énergie solaire en Roumanie
 Industrie nucléaire en Roumanie

Sources et références 

Hydroélectricité en Roumanie